Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1981 () прошёл в городе Перт (Шотландия) с 16 по 21 марта 1981 года. Турнир прошёл в 3-й раз. Шотландия приняла женский чемпионат мира в 3-й раз. В Перте турнир прошёл в 3-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1980 года, а также сборные Канады и США.

Чемпионом мира стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Канады со счётом 7:2. Третье место заняла сборная Норвегии, проигравшая сборной Швеции в полуфинале (матч за 3-е место не проводился).

В чемпионате впервые приняла участие сборная Нидерландов.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале.

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1981

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1981 году
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Чемпионаты мира в Шотландии